Onderdistrict in Indonesië
 Singkup (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ketapang in de provincie West-Kalimantan
Plaats in Indonesië
 Singkup (Japara), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Singkup (Pasawahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Singkup (Purbaratu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java